Епархия Матеуалы () — Епархия Римско-католической церкви с центром в городе Матеуала, Мексика. Епархия Матеуалы входит в митрополию Сан-Луи-Потоси. Кафедральным собором епархии Матеуалы является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 

28 мая 1997 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Apostolicum officium, которой учредил епархию Матеуалы, выделив её из архиепархии Сан-Луи-Потоси.

Ординарии епархии 

 епископ Rodrigo Aguilar Martínez (1997 – 2006);
 епископ Lucas Martínez Lara (2006 – по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005.
 Булла Apostolicum officium

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мексики